Ad Lansink, propr. Adrianus Lansink (1934) – ex politico olandese
 Jos Lansink, propr. Jozeph Lansink (1961) – cavaliere olandese naturalizzato belga
 Leonard Lansink (1956) – attore tedesco
 Maria Lansink (1957) – ex cestista olandese